Andrew Shim – attore britannico
 Shauna Shim – attrice statunitense naturalizzata britannica
 Shim Chang-min – cantante, cantautore, attore, danzatore e modello sudcoreano
 Shim Eun-jung – ex giocatrice di badminton sudcoreana
 Shim Suk-hee – pattinatrice di short track sudcoreana
 Shim Yi-young – attrice e modella sudcoreana